Estación Azul puede referirse a dos estaciones ferroviarias de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina:

Estación Azul, perteneciente al Ferrocarril General Roca,
Estación Azul, perteneciente al otra Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, hoy sin funcionamiento.